

Codici 
 WMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wamena (Indonesia)
 WMX – la decima Wikimania (a Londra 2014)

Sport 
 WMX – campionato mondiale femminile di motocross